Estonia – państwo w Europie
 MS Estonia – prom pasażersko-samochodowy
 (1541) Estonia – planetoida z pasa głównego asteroid
 Estonia – seria samochodów wyścigowych produkcji TARK